

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Tuczapy – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Mircze 
 Tuczapy – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada

Miejscowości na Ukrainie 
 Tuczapy – wieś w rejonie śniatyńskim (obwód iwanofrankiwski)
 Tuczapy – wieś w rejonie gródeckim (obwód lwowski)

Zobacz też 
 Tuczempy
 Tuczępy